Ringkogel ist der Name folgender Berge:
 Ringkogel , ein Berg im Randgebirge östlich der Mur in der Steiermark
 Ringkogel (Göstlinger Alpen) , ein Berg in den Göstlinger Alpen an der Grenze Niederösterreich / Steiermark